Engelbert Broda ist der Name folgender Personen:

* Engelbert Broda (Direktor) (1844–1905), österreichischer Friedhofsdirektor 
 Engelbert Broda (Physikochemiker) (1910–1983), österreichischer Physikochemiker